Љубање је насеље у Србији у општини Ужице у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 787 становника.

Демографија 
У насељу Љубање живи 577 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,0 година (41,6 код мушкараца и 44,6 код жена). У насељу има 225 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Млекарица из Љубиња („Политика“, 1. април 2010)

Град Ужице
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији